In Dream — п'ятий студійний альбом британського гурту «Editors», представлений 2 жовтня 2015 року лейблом PIAS. Платівка стала першою роботою гурту, продюсерами якої виступили самі учасники Editors.

Список композицій

Чарти

Примітки

Посилання 
 «In Dream»  на Discogs

Альбоми Editors
Англомовні музичні альбоми